Испанская армия времён Пиренейских войн () — испанские воинские части, сражавшиеся против французской Великой Армии со 2 мая 1808 года до 17 апреля 1814 года; в Испании этот период называют Испанской войной за независимость ().

Эти регулярные войска сопровождались по всей стране партизанскими действиями местных ополченцев, которые, в случае Каталонии, насчитывали тысячи хорошо организованных «микелетов», или «соматенов», которые уже доказали свою ценность в каталонском восстании 1640 года и в Войне за испанское наследство (1701—1714); в то же время в Андалузии эти силы были более скромными, а иногда и лишь немногим более, чем шайка разбойников, которых в некоторых случаях боялись как французские войска, так и гражданское население. Тем не менее, они являлись постоянным источником беспокойства для французской армии и её линий снабжения, как и многочисленные стихийные народные восстания. К лету 1811 года французское командование направило 70 тыс. военнослужащих только для того, чтобы обезопасить линии снабжения между Мадридом и границей с Францией. В списке, составленном в 1812 году, численность таких иррегулярных войск составляет  человек, разделенных на 22 партизанских отряда.

В некоторых битвах, таких как битва при Саламанке, армия Испании сражалась бок о бок со своими союзниками по англо-португальской армии во главе с генералом Уэлсли (который стал герцогом Веллингтоном только после окончания Пиренейской войны).

Предыстория 
В соответствии с условиями договора в Фонтенбло, который разделил Королевство Португалии и все португальские владения между Францией и Испанией, Испания согласилась направить три колонны (насчитывающие 25,5 тыс. человек) в дополнение к 28 тыс. военнослужащих, которых Жюно уже вёл через Испанию для вторжения в Португалию. Добравшись до Испании 12 октября 1807 года, Жюно начал трудный переход по стране, в конце концов вторгнувшись в Португалию 19 ноября. Три колонны состояли из следующих сил:

 9,5 тыс. человек генерала Караффы должны были собраться в Саламанке и Сьюдад-Родриго, и сотрудничать с основными силами Жюно.
 Колонна генерала Франсиско Солано из 9,5 тыс. солдат, которая должна была продвинуться из Бадахоса, чтобы захватить Элваш и его крепость, вторглась в Португалию 2 декабря 1807 года.
 13,5 тыс. военнослужащих генерала Таранко заняли Порту 13 декабря. Генерал умер в следующем январе, и 6 июня 1808 года, когда известие о восстании в Испании достигло Порту, новый командир гарнизона генерал Белеста арестовал французского губернатора генерала Кенеля и его эскорт из 30 драгун и примкнул к армии, сражающийся с французами.

Иррегулярные войска 
Вслед за другими указами, 17 апреля 1809 года Хунта издала распоряжение всем боеспособным патриотам присоединиться к Corso Terrestre (буквально «Земельные корсары»). К следующему августу это подразделение из Наварры, первоначально состоявшие из пятнадцати человек во главе с Франсиско Хавьером Мина, провело серию успешных засад и вскоре состояло из 1,2 тыс. пехотинцев и 150 кавалеристов, теперь известных как Primero de Voluntarios de Navarra («Первые волонтеры Наварры»). К ноябрю 1811 года Хуан Палареа Бланес, известный как «Эль Медико», базирующийся в Ла-Манче, создал отряд легкой кавалерии Husares Francos Numantinos и отряд легкой пехоты Cazadores Francos Numantinos, которые оба были включены в состав 4-й армии в 1813 году; позже кавалерийский отряд присоединилась к дивизии Мины в Наварре.

Май — ноябрь 1808 
Ликование после победы генерала Кастаньоса в середине июля в Байлене было недолгим, а сдача генералом Мерленом Бильбао 16 августа 1808 года вызвала массовое недовольство по всей стране, нацеленное именно на Хунту и её генералов.

5 сентября был созван военный совет с участием генерала Куэсты, Кастаньоса, Ламаса, Лапеньи, герцога Инфантадо (представителя генерала Блейка), и еще одного неизвестного офицера (представителя Палафокса). Куэста, как старший генерал, пытался убедить Кастаньоса присоединиться к нему в руководстве военным правительством (независимом от Хунты), но Кастаньос отказался. Затем, безуспешно пытаясь убедить своих коллег назначить его главнокомандующим, Куэста в бешенстве покинул собрание. После того, как он взял дело в свои руки, он был арестован и отстранён от командования, но вскоре после этого восстановлен в должности.

10 ноября Верховная центральная хунта опубликовала свой манифест от 28 октября 1808 года, в котором, помимо других заявлений, заявляла о намерении создать армию в 500 тыс. пехотинцев и 50 тыс. кавалеристов.

Согласно манифесту, существующие разнообразные полки и корпуса испанской армии должны были организованы в четыре больших корпуса под руководством Junta Central de Guerra (Центрального военного совета), возглавляемого Кастаньосом, следующим образом:

 Левая Армия (Ejército de la izquierda): состояла из армии Галисии (под командованием Блейка), армии Астурии (под командованием Асеведо) и людей генерала Романа из Дании, а также из всех тех военнослужащих, которых удалось мобилизовать в Кантабрийских горах и других горных районах, через которые шла армия.
 Правая Армия (Ejército de la derecha или Ejército de Cataluña): состояла из войск Каталонии, дивизий из Португалии и Майорки, и дивизий из Гранады, Арагона и Валенсии.
 Центральная Армия (Ejército del centro): состояла из четырех дивизий из Андалусии (под командованием Кастаньоса), а также из дивизий Кастилии (под командованием Куэсты), Эстремадуры, и дивизий из Валенсии и Мурсии, которые вошли в Мадрид под командованием Ламаса. Была надежда, что британские войска присоединятся к этой армии, если они решат продвинуться в сторону Франции.
 Резервная Армия состояла из дивизий Палафокса, Сен-Марка и дивизии О’Нила из Валенсии.

Осенняя кампания (1809) 
Осенняя кампания Хунты была вызвана политическими мотивами, и, несмотря на победу дель-Парко на Тамамесе в октябре, последующие поражения испанской армии в битвах за Оканья и Альба-де-Тормес привели к падению хунты в начале 1810 года.

Кампания должна была быть проведена армией Эстремадуры совместно с армией герцога Альбуркерке в 8 тыс. пехотинцев и 1,5 тыс. кавалерии. Армия Альбукерке была истощена, поскольку ему пришлось перебросить три дивизии пехоты и двенадцать кавалерийских полков, чтобы укрепить армию Ла-Манчи под командованием Венегаса, которая после поражения в Альмонасиде сократилась до 25 тыс. человек.

Армия Ла-Манчи теперь насчитывала около 50 тыс. человек. Хунта отстранила от командования Венегаса (который ранее принял командование у Картаохаля, отправленного в отставку из-за своей некомпетентности в битве при Сьюдад-Реаль в марте), заменив его на Арейсага, который смог довести численность войска до 48 тыс. пехотинцев, 6 тыс. кавалеристов и 60 орудий, что делает его одной из крупнейших сил, когда-либо созданных Испанией.

Левая Армия, которая, теоретически, насчитывала 50 тыс. человек (хотя на самом деле только 40 тыс. из них приняли участие в кампании), была сформирована из Армии Галисии в Ла Романе, Астурийской армии Бальестероса и войск дель-Парко. Последний получил командование этой армией.

1812—1814 
22 сентября 1812 года кортесы назначили Веллингтона generalissimo (верховным главнокомандующим) испанских армий. В октябре 1812 года командующий 4-й армией генерал Бальестерос был арестован, освобождён от командования и сослан за то, что протестовал против командования Веллингтона и пытался спровоцировать восстание. К середине 1813-го года регулярные силы Испании состояли примерно из 160 тыс. военнослужащих, около трети которых сражались вместе с англо-португальской армией Веллингтона.

 1-я армия: к июню 1813 года армия Каталонии под командованием генерала Копона, ныне известная как 1-я армия, насчитывала 16 тыс. человек. Педро Августин Хирон, до этого командовавший армией Центра, в августе был назначен командующим армией Каталонии.
 2-я армия. Когда в начале 1812 года армия Блейка из Валенсии, известная как 2-я армия, сдалась маршалу Сюше в Валенсии, она насчитывала 28 тыс. человек. Из них около 7 тыс. человек смогли избежать захвата, и к июню 1813 года у нового командующего этой армией, генерала Элио, было более 30,6 тыс. военнослужащих.
 3-я армия: армия Мурсии выросла с 5,5 тыс. человек в начале января 1812 года до 12,6 тыс. человек при герцоге дель-Парко в июне 1813 года. К апрелю 1814 года у принца Англона было 21 тыс. человек.
 4-я армия: 4-я армия (чей предыдущий командир Бальестерос был освобождён от командования в октябре 1812 года и сослан за протест против Веллингтона) была присоединена к силам Веллингтона. В августе 1813 года Фрейре был произведен в генералы и стал преемником Кастаньоса, призванного в кортесы, на посту командующего 35 тыс. военнослужащих 4-й армии.

Ссылки

Литература 
 
 
 
 Guia de Forasteros en Madrid para el año 1821. Imp. Nacional, 1821. At Google Books (provides dates and formation of regiments, etc.)

Военная история Испании
Пиренейские войны
Воинские формирования Испании